Een verkeersweg:
 N893 (België)
 N893 (Nederland), zie Provinciale weg 893

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing